

França 
Catedral de Notre-Dame de Paris
Catedral de Ajaccio
Catedral de Notre-Dame de Amiens
Catedral de Bayeux
Catedral de Chartres
Catedral de Clermont-Ferrand
Catedral de Estrasburgo
Catedral de Laon
Catedral de Lille
Catedral de Nimes
Catedral de Reims
Catedral de Ruão
Catedral de Sées

Outros países 
Catedral de Nossa Senhora de Tournai — na Bélgica
Catedral de Porto Príncipe — no Haiti
Catedral de Notre-Dame de Luxemburgo
Catedral de Nossa Senhora Imaculada — no Mónaco
Catedral de Lausana — na Suíça
Basílica de Notre-Dame de Saigão — no Vietname

Desambiguações de templos